Paliwal ist der Familienname folgender Personen:

 Dinesh Paliwal (* 1957), indischer Manager und Geschäftsführer
 Tika Ram Paliwal (1907–1995), indischer Politiker